Linaresia är ett släkte av kräftdjur. Linaresia ingår i familjen Lamippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Linaresia